Луиза Верас Стефани (; род. 9 августа 1997 года, Сан-Паулу) — бразильская теннисистка, специализирующаяся на выступлениях в парах. Победительница одного турнира Большого шлема в миксте (Открытый чемпионат Австралии-2023); бронзовый призёр Олимпийских игр 2020 года и Панамериканских игр 2019 года в женском парном разряде; победительница семи турниров WTA в парном разряде.

Биография 
Родилась в семье Марселу и Алессандры Стефани; и мать, и отец — специалисты в области управления бизнесом. В 14 лет переехала с семьёй в США. Старший брат Луизы, Артур, во время учёбы в университете играл в теннис в I дивизионе NCAA, а в дальнейшем стал тренером. Сама Луиза начала играть в теннис в 10 лет и с 2013 года принимала участие в турнирах ITF в Бразилии. В начале августа 2013 года, незадолго до 16-летия, впервые в карьере пробилась в финал такого турнира в Сан-Паулу в парном разряде.

В юношеском рейтинге ITF поднималась до 10-го места. Окончив среднюю школу со спортивным уклоном Сэдлбрук в Уэсли-Чепел (Флорида), поступила в Университет Пеппердайна на отделение рекламы. В годы учёбы выступала за теннисную сборную университета; в 2015 году, во второй год учёбы, одержала за сезон 40 побед при 6 поражениях, дошла до полуфинала чемпионата NCAA в одиночном разряде ибыла названа новичком года Межвузовской теннисной ассоциации (ITA). В рейтинге ITA поднималась до 2-го места. Также в 2015 году дебютировала в основной сетке турнира WTA во Флорианополисе (Бразилия), получив уайлд-кард, но проиграла в первом же круге. В 2016 году завоевала первый титул в турнире ITF в парном разряде. На следующий год побеждала в турнирах ITF уже 7 раз (все — в парах) и дебютировала в составе сборной Бразилии в Кубке Федерации, выиграв обе своих встречи в I Американской группе в парном и одиночном разрядах.

До 2019 года совмещала выступления в турнирах ITF в одиночном и парном разрядах. В интервью сайту WTA теннисистка рассказала, что к решению сосредоточиться на парной игре её подолкнуло приглашение Гильяны Ольмос сыграть с ней в паре в турнире WTA в Монтеррее. Затем она впервые приняла участие в Окрытом чемпионате Франции и с тех пор играла в основном в парах. В том же году победила со сборной Бразилии в I Американской группе Кубка Федерации и получила право на участие в плей-офф II Мировой группы. Там бразильянки уступили команде Словакии со счётом 3:1, единственное очко команде принесла Стефани в паре с Каролиной Мелигени Алвис. Это была её 8-я победа подряд в составе сборной с 2017 года. 2019 год был также ознаменован для Стефани третьим местом в женском парном разряде на Панамериканских играх в Лиме, где её партнёршей тоже была Мелигени. В конце года Стефани в паре с американкой Хейли Картер сыграла в первых за карьеру финалах турниров WTA, завоевав титул в турнире базовой категории в Ташкенте. Кроме того, она первенствовала в турнире WTA 125 в Хьюстоне в паре с австралийкой Эллен Перес. Это позволило бразильской спортсменке закончить сезон в числе 100 лучших теннисисток мира в парном разряде.

В Открытом чемпионате Австралии 2020 года в паре с Картер выиграла первый матч за карьеру в турнирах Большого шлема. В августе, сразу после перерыва в соревнованиях из-за пандемии COVID-19, бразильско-американская пара завоевала свой второй титул в турнирах WTA, а затем дошла до четвертьфинала на Открытом чемпионате США после победы над 6-й парой турнира Сюко Аояма—Эна Сибахара. До конца сезона Стефани ещё дважды играла в финалах — по одному разу с Паркер и канадкой Габриэлой Дабровски.

За первые месяцы 2021 года Картер и Стефани ещё трижды играли в финалах турниров WTA, в том числе в турнире WTA 1000 в Майами, где в финале уступили Аояме и Сибахаре. После этого успеха Стефани впервые вошла в Top-30 парного рейтинга WTA. На Олимпийских играх в Токио Стефани, на тот момент 23-я в рейтинге, попала в сетку женского парного турнира одной из последних. Её партнёршей стала Лаура Пигосси, занимавшая в рейтинге только 190-е место. Несмотря на это, бразильянки победили 7-ю и 4-ю сеяные пары (сответственно Дабровски-Фичмен и Маттек-Сандс/Пегула), а затем завоевали бронзовые медали, в матче за 3-е место отыграв 4 матчбола у финалисток Уимблдона россиянок Елены Весниной и Вероники Кудерметовой. Эта бронза стала первой олимпийской медалью в истории бразильского тенниса.

В связи с тем, что в ходе Уимблдонского турнира получила травму Картер, Стефани объявила, что остаток сезона проведёт в паре с Дабровски, с которой уже один раз играла в финале. В первых же двух турнирах после Олимпиады бразильско-канадская пара ещё дважды побывала в финалах турниров — сначала в турнире WTA 500 в Сан-Хосе, а затем в Открытом чемпионате Канады, относящемся к категории WTA 1000. Оба раза их соперницами в финале были Дарья Юрак и Андрея Клепач. В первом случае победа осталась за европейской парой, но в более престижном турнире Дабровски и Стефани завоевали титул — самый высокий с начала карьеры бразильянки. После финала в Монреале Стефани вошла в число 20 сильнейших теннисисток мира в парном разряде (19-е место — самое высокое для представительниц Бразилии с момента начала вычисления рейтинга в 1975 году). Через неделю после этой победы канадско-бразильская пара вышла в третий подряд финал — в турнире WTA 1000 в Цинциннати. На Открытом чемпионате США Стефани была посеяна с Дабровски под 5-м номером и дошла до полуфинала, но в матче с Кори Гауфф и Кэти Макнейли при счёте 2:0 в тай-брейке первого сета получила тяжёлую травму и покинула корт в инвалидном кресле, будучи не в состоянии идти самостоятельно. Хотя после этого Стефани не играла до конца сезона, она к ноябрю поднялась в парном рейтинге до 9-го места и закончила год в десятке сильнейших. В конце сезона Стефани и Дабровски были удостоены специального приза WTA за лучший розыгрыш мяча года — таким образом было отмечено одно из очков, выигранных ими в полуфинальном матче против Кветы Пешке и Эллен Перес в Сан-Хосе.

Итоговое место в рейтинге WTA по годам

Выступления на турнирах

Матчи за бронзовую медаль Олимпийских турниров (1)

Победы (1)

Финалы турниров WTA в парном разряде (15)

Победы (7) 

* количество побед в одиночном разряде + количество побед в парном разряде + количество побед в миксте.

Поражения (8)

Финалы турниров WTA 125 и ITF в парном разряде (26)

Победы (18) 

** призовой фонд до 2017 года

* количество побед в одиночном разряде + количество побед в парном разряде.

Поражения (8)

Финалы турниров Большого шлема в смешанном парном разряде (1)

Победы (1)

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Теннисисты Бразилии
Теннисисты на летних Олимпийских играх 2020 года
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 2020 года
Выпускники Университета Пеппердайна